Лухуа (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урибе. Занимает площадь 15 км². Население — 2 521 человек (на 2010 год).

На территории муниципалитета расположен аэропорт Бильбао.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Lujua en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи